Ernsting ist der Name folgender Orte:

 Ernsting (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ernsting (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ernsting (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Ernsting (Gemeinde Ostermiething), Ortsteil des Marktes Ostermiething in Oberösterreich

Ernsting ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Albert Albrecht Ernsting (1749–1820), deutscher Kupferstecher und Zeichner
 Kurt Ernsting (1929–2011), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Nadine Ernsting-Krienke (* 1974), deutsche Hockeyspielerin
 Nikolaus P. Ernsting (* 1950), deutscher Chemiker
 Thomas Ernsting (* 1959), deutscher Fotograf
 Volker Ernsting (1941–2022), deutscher Karikaturist und Illustrator
 Walter Ernsting (1920–2005), deutscher Science-Fiction-Schriftsteller

Ernsting bezeichnet außerdem:
 (15265) Ernsting, nach Walter Ernsting benannter Asteroid